Ре́джинальд То́мас Ге́рберт Фле́тчер, 1-й барон Уинстер (, 27 марта 1885 — 7 июня 1961, ) — британский политик, член Либеральной, позже — Лейбористской партий. Министр гражданской авиации в правительстве Клемента Эттли в период между 1945 и 1946 годами, губернатор Кипра в период с 1946  по 1949 года.

Политическая карьера 
После окончания Первой мировой войны офицер Военно-морского флота Реджинальд Флетчер занялся политической деятельностью. В 1923 году он был избран в парламент от Либеральной партии по округу Бейсингстоук, получив 348 голосов, но потерял это место в 1924 году. В 1935 году он был избран в парламент от Лейбористской партии по округу Нунеатон. В 1942 году Флетчер получил пэрство Соединённого королевства с титулом барон Уинстер и стал тайным советником его Величества в 1945 году. С 1945 по 1946 год он занимал должность министра гражданской авиации в правительстве Клемента Эттли. В 1946 году Флетчер был назначен на должность губернатора Кипра, которую он занимал до 1949 года. В 1948 году стал рыцарем-командором Орден Святого Михаила и Святого Георгия и рыцарем ордена Святого Иоана Иерусалимского.

Личная жизнь 
Лорд Уинстер умер в 1961 году в возрасте 76 лет в сельском округе Акфилд (графство Сассекс). Пэрство было утрачено ввиду отсутствия наследников.

Примечания

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parlament by Reginald Fletcher

Моряки Первой мировой войны (Великобритания)
Министры авиации Великобритании
Политики XX века
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Члены Либеральной партии Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Бароны Соединённого королевства